Баклановская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.

Входит в состав Маркушевского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Маркушевский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Тарногского Городка — 27 км, до центра муниципального образования Заречья — 5 км. Ближайшие населённые пункты — Слободка, Шевелевская, Андреевская.

По переписи 2002 года население — 10 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Тарногского района